Jesenik je lahko:

 Jesenik, mesto na Češkem 
 Jesenik, priimek več znanih ljudi